Stöffel steht für:
 Stöffel (Reichertshofen), Ortsteil des Marktes Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern
 Stöffel (Berg) (ca. ), Erhebung des Westerwaldes bei Enspel, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel, im Westerwald bei Enspel, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Stoffel